Ralph Lauren (modeontwerper),  een Amerikaanse modeontwerper
 Polo Ralph Lauren, een merk van de Amerikaanse Polo Ralph Lauren Corporation
 De Polo Ralph Lauren Corporation, is een Amerikaans bedrijf in het ontwerpen, produceren en distribueren van levensstijlproducten